Банес () — топоним:

  — город и муниципалитет кубинской провинции Ольгин
 Банес — река на Кубе, протекает по территории провинции Ольгин, впадает в одноимённую бухту
 Банес — бухта на восточном побережье кубинской провинции Ольгин, расположена южнее одноимённого города
 Банес — река на Кубе, протекает по территории провинции Артемиса